

Patronyme 
Ruffini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 (1864-1929), biologiste italien ;
 Attilio Ruffini (1925-2011),homme politique italien ;
 Ernesto Ruffini (1888-1967), archevêque et cardinal italien ;
 Filippo Ruffini (mort en 1380 ou 1384), cardinal italien ;
 Giovanni Ruffini (1807-1881), patriote et écrivain italien ;
 Giulano Ruffini est un collectionneur d'art français qui a découvert un certain nombre de peintures qui ont été authentifiées comme étant des maîtres anciens, mais dont certaines sont soupçonnées d'être des faux.
 Jacopo Ruffini (1805-1833), patriote et médecin italien ;
  ;
 Remo Ruffini (1942-), physicien italien ;
 Remo Ruffini (1961-), homme d'affaires italien ;
 Róbert Ruffíni (1967-), athlète tchécoslovaque ;
 Rossano Ruffini, karatéka italien ;
 Sandro Ruffini (1889-1954), acteur italien.

Il apparaît dans le nom :
de la méthode de Ruffini-Horner, nommée d'après les mathématiciens Paolo Ruffini (1765-1822) et William George Horner ;
du corpuscule de Ruffini, nommé d'après le biologiste Angelo Ruffini.
de la maison Ruffini, complexe immobilier de Munich (Allemagne).

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien